Северный волосозуб () — вид морских лучепёрых рыб из семейства волосозубовых.

Отличается от японского волосозуба низким передним спинным плавником.

Встречается от Берингова моря до Калифорнии; самое западное нахождение в районе острова Хоккайдо.

Литература 
 

Волосозубовые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1813 году